Palacio de los Deportes peut désigner :

Palais des sports à Mexico.
Palais des sports de La Rioja à La Rioja.
Palais des sports de Madrid